Gedächtnisorganisation steht für:
 Alternativer Name für Gedächtnisinstitution, ein Sammelbegriff für Institutionen, die Wissen bewahren und vermitteln, etwa Bibliotheken, Archive und Museen
 Strukturen des Gedächtnisses im neuronalen Sinne
 Versuch der aktive Verbesserung der Gedächtnisleistung durch Mnemotechnik